Podsiadło – nazwisko używane w Polsce.

Na początku lat 90. XX wieku nosiło je w Polsce 4604 pełnoletnie osoby. Najwięcej w dawnym woj. kieleckim (1161 osób), katowickim (863 osoby) i krakowskim (702 osoby).

Encyklopedyczne osoby noszące nazwisko Podsiadło 
 Dawid Podsiadło (ur. 1993) – polski wokalista
 Elżbieta Podsiadło (ur. 1938) – polska entomolog
 Jacek Podsiadło (ur. 1964) – polski poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz
 Krzysztof Podsiadło (ur. 1962) – polski hokeista na lodzie
 Paweł Podsiadło (ur. 1986) – polski piłkarz ręczny

Bibliografia 
 

Polskie nazwiska